Анадо́лу:

 Анадолу — турецкое название Анатолии.
 Anadolu Isuzu — производитель автомобилей и автобусов.
 AnadoluJet — бюджетная авиакомпания.
 TCG Anadolu (L-400) — универсальный десантный корабль.
 Анадолу — информационное агентство.
 Анадолу Эфес — баскетбольный клуб.

См. также 
 Анадолукавагы
 Анадолухисар
 Анадоль